HMS Bat je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Bat (1896) 
 HMS Bat (1943)

Bat